Тре́віс або Тре́ві іноді Тре́йвіс () — англійське особове чоловіче ім'я з нормандськими коренями. Воно походить від слова  (у перекладі — «перетинатись»), яким називали збирача платні за користування переходом чи мостом.

Відомі носії імені:
 Тревіс Аутло (; 1984) — американський професійний баскетболіст.
 Тревіс Баркер (; 1975) — американський барабанщик панк-рок гурту Blink 182.
 Тревіс Грін (; 1970) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Трейвіс Ергарт (; 1989) — канадський хокеїст, захисник.
 Тревіс Каланик (; 1976) — американський підприємець, співзасновник компанії Uber.
 Тревіс Конечни (; 1997) — канадський хокеїст, центральний нападник.
 Треві Маккой (; 1981) — американський співак і репер
 Тревіс Моен (; 1982) — канадський хокеїст, правий нападник.
 Тревіс Найт (; 1974) — американський професіональний баскетболіст.
 Тревіс Річардс (; 1970) — американський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Тревіс Роше (; 1978) — професійний канадський хокеїст, захисник.
 Тревіс Скотт (; 1975) — канадський хокеїст, воротар.
 Тревіс Скотт (, уроджений Жак Вебстер, ; 1991) — американський треп-виконавець і продюсер.
 Тревіс Стівенс (; 1986) — американський дзюдоїст, олімпійський медаліст (2016).
 Тревіс Фіммел (; 1979) — австралійський актор та колишня модель.

Примітки